Ätran puede estar haciendo referencia a:

 Un río sueco, Ätran (río); o
 Un pueblo, Ätran (pueblo).